ima više značenja.

 Tetrahidrokanabinolna kiselina
 T-HCA, trans-4-hidroksikrotonska kiselina